Страж — канонерская лодка Русской эскадры.

История 
Корабль был заложен на Мариупольской верфи Коломенского завода как минный заградитель для электротехнического отдела Главного инженерного управления. Предполагалось передать его Очаковской крепости. К лету 1918 года готовность составляла 80 %. До 1919 года использовался как плавбаза, после чего 27 апреля 1919 года был принят в ведение Морского ведомства и к весне 1920 года достроен в Севастополе с переоборудованием в канонерскую лодку. Вооружен двумя 152-мм и двумя 75-мм орудиями. Приказом главнокомандующего Русской армией № 118 от 26 июня 1920 года канонерской лодке был пожалован Николаевский вымпел.

2 апреля 1920 года принимал участие в высадке первого десанта у деревни Кирилловка. 2 мая 1920 года принимал участие в высадке десанта в порту Мариуполя. 24 мая 1920 года принимал участие в высадке корпуса генерала Я. А. Слащева у деревень Кирилловка и Степановка. 25 июня 1920 года принимал участие в высадке отряда казаков на косе у станицы Кривой. 2 августа 1920 года корабль в составе сил 2-го дивизиона обеспечивал высадку Кубанского десанта генерала Улагая.

В ноябре 1920 года последней покинула Керчь, сняв команду с затопленного линейного корабля (плавучей батареи) «Ростислав», после чего присоединилась к Добровольческому флоту и ушла в Константинополь. В Русской эскадре была включена в состав 3-го отряда. 26 декабря 1920 года прибыла в Бизерту. В 1923 году была продана Италии. Узнав о предстоящей продаже корабля, в ночь с 26 на 27 февраля два молодых мичмана неудачно пытались затопить его, открыв кингстоны.

Командиры 

 старший лейтенант Новиков, Борис Леонидович
 старший лейтенант Дон, Всеволод Павлович
 1919-1920 — капитан-лейтенант (с 28.03.1920 капитан 2-го ранга) Люби, Константин Григорьевич

Литература 

 Штром А. Последние... Линейный корабль «Ростислав» и канонерская лодка «Страж» // Флот в Белой борьбе — М.: Центрполиграф, 2002.

Ссылки 
 Черноморский флот

Канонерские лодки России
Корабли и суда Крымской эвакуации